Mychoplectra är ett släkte av mossdjur. Mychoplectra ingår i familjen Electridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Mychoplectra